"Bem ou Mal" é uma canção da banda de rock brasileira NX Zero. Foi lançada como single de seu quarto álbum de estúdio, Agora. Conta com a participação do cantor Túlio Dek.

Fez parte da trilha sonora e da abertura da 16.ª temporada de Malhação.

Canções gravadas por NX Zero
Singles de 2008